Das Swisscom Challenge 2003 war ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 10. bis 19. Oktober 2003 statt. Durchgeführt wurde es in der Schluefweg-Halle in Kloten.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Zürich